Ptasinski (eingedeutscht) oder  Ptasiński (polnische Schreibweise) ist ein polnischer Familienname folgender Personen:

 Jan Ptasiński (* 1921), polnischer Politiker
 Jan Maciej Ptasiński (* 1946), polnischer Kameramann